Суперкубок Казахстану з футболу 2022 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2022 року між чемпіоном Казахстану Тоболом та володарем кубку Казахстану Кайратом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2022
Казахстан
Березень 2022
2022 у казахському спорті